Hagenbruch ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Hagenbruch (1896–1968), deutsche Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Eduard Hagenbruch (1796–1883), deutscher Fabrikant, Rittergutsbesitzer und Politiker, MdL